Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1922 des championnats de tennis d'Australasie qui est disputé du 1 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Margaret Molesworth bat Esna Boyd en finale de cette édition ; elle décroche à cette occasion son  du Grand Chelem.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Gwen Utz et Sylvia Lance Harper.

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1922
Australie Simple dames
1922 en Australie
Compétition de tennis à Sydney